Skamania può riferirsi a 

Stati Uniti d'America
 Contea di Skamania – Contea nello Stato di Washington
 Skamania – Piccola comunità non incorporata nella Contea di Skamania, nello Stato di Washington